Чемпионат Мальты по футболу 2013/2014 — 22-й сезон главного футбольного первенства Мальты. Он начался 16 августа 2013 и закончился 26 апреля 2014. Чемпионский титул защищал клуб «Биркиркара».

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#aaaaaa; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат Мальты по футболу
Мальта
Футбол в Европе в 2013 году
Футбол в Европе в 2014 году
2013 год на Мальте
2014 год на Мальте